Die Saison 2001 der Volleyball-Weltliga war die zwölfte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 11. Mai und endete am 30. Juni. Brasilien gewann zum zweiten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde. Dort spielten sie in zwei Vierergruppen. Die beiden besten Mannschaften der beiden Finalgruppen erreichten das Halbfinale.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 25. bis 30. Juni in Kattowitz (Polen) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2001
Weltliga
Sportsaison 2001